Copa Sudamericana 2003 var den andra upplagan av turneringen. Alla länder i CONMEBOL skickade ett representationslag, där alla länder fick två platser var förutom Argentina och Brasilien. Argentina fick sex platser, dessutom var det regerande mästarlaget från Argentina, vilket gav landet ytterligare en plats. Brasilien fick 12 platser tilldelade sig.

Preliminära omgångar
Det spelades två preliminära omgångar, där vinnaren av den andra omgången kvalificerade sig för slutspelet. Det spelades ett brasilianskt kval med 12 deltagande lag som delades upp i fyra grupper med tre lag i varje grupp. Varje gruppvinnare gick in i den andra omgången. Utöver detta spelades även ett venezolanskt kval, där vinnarlaget i kvalet gick vidare till den första omgången.

Venezolanskt kval
Det segrande laget i dubbelmötet gick vidare till omgång 1. Deportivo Italchacao gick vidare efter 3-1 totalt.

Brasilianskt kval
Varje gruppvinnare gick vidare till omgång 2.

Omgång 1

Omgång 2

Slutspel

Källor

2003 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2003
Copa Sudamericana